Het 24e wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats in Qatar in januari 2015. 24 nationale teams speelden in twee steden om de wereldtitel. Spanje was de regerend wereldkampioen. De finale ging tussen gastland Qatar en regerend olympisch kampioen Frankrijk, de Fransen veroverden de wereldtitel.

Keuze van het gastland 
Op 27 januari 2013 maakte de Internationale handbalfederatie (IHF) in Malmö, Zweden bekend dat het wereldkampioenschap handbal mannen 2015 zou worden georganiseerd door Qatar. De overige kandidaat-gastlanden waren Frankrijk, Noorwegen en Polen.

Gekwalificeerde teams

1 Vet betekent kampioen in dat jaar

Voorronde

Groep A 

|}

Groep B 

|}

Groep C 

|}

Groep D 

|}

Knock-outfase

Finaleronde

5de/8ste plaats

17de/20ste plaats

21ste/24ste plaats

Eindrangschikking

All-Star Team
Keeper:  Thierry Omeyer
Linkerhoek:  Valero Rivera Folch
Linkeropbouw:  Rafael Capote
Middenopbouw:  Nikola Karabatić
Cirkelloper:  Bartosz Jurecki
Rechteropbouw:  Žarko Marković
Rechterhoek:  Dragan Gajić

Beste speler
Most Valuable Player:  Thierry Omeyer

Externe links 
 Officiële website
 Officiële website van de kandidatuur

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2015

Referenties 

Handbal in 2015
2015
Handbal